Eerste Klasse (niederländisch für „1. Klasse“) steht für:
 Eerste Klasse (Frauen), belgische erste Fußballliga der Frauen
 Eerste Klasse (Niederlande), niederländische Amateurfußballliga
 Pro League (Fußball, Belgien), belgische erste Fußballliga der Männer

Siehe auch:
 Erste Klasse (Begriffsklärung)